Валерий Хлебников: Хлебников, Валерий Алексеевич (род. 1981) — российский хоккеист, тренер.
 Хлебников, Валерий Владимирович (род. 1951) — советский и российский дирижёр, гобоист и музыкальный педагог.